Список хитов № 1 в Европе в 1983 году включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Европы (Hitkrant, Eurochart Hot 100, Europarade) в 1983 году по данным издания Music & Media.

В 1976—1983 годах объединённый Еврочарт назывался «Europarade», и учитывал данные продаж музыкальных синглов по 11 странам Западной Европы. Этот список стран включает: Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Франция; Дания и Италия были добавлены в 1979; Австрия и Швейцария  в 1980; Ирландия (11-я страна) — в 1983 году. С марта 1984 года, Music & Media в Амстердаме начал свой собственный Еврочарт, «The Eurochart Hot 100», ныне публикуемый в журнале Billboard.

Список хитов № 1

Примечания

См. также 
 1984 год в музыке
 Список альбомов №1 в США в 1983 году
 Лучшие синглы США 1983 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 1983 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1983 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 1983 году

Ссылки 

Списки хитов № 1 в European Hot 100 Singles
Чарты Billboard 1983 года
Списки хитов № 1 1983 года